Stepling steht für:
 Joseph Stepling (1716–1778), deutsch-böhmischer Gelehrter 
 (6540) Stepling, Asteroid des Hauptgürtels